Il singolare femminile del torneo di tennis Medibank International 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Alicia Molik che ha battuto in finale Samantha Stosur 6(5)-7, 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Lindsay Davenport (quarti di finale)
 Anastasija Myskina (secondo turno)
 Elena Dement'eva (semifinali)
 Vera Zvonarëva (secondo turno)

 Nadia Petrova (quarti di finale)
 Alicia Molik (campionessa)
 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Ai Sugiyama (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Medibank International 2005